Rákoš, en Slovaquie, peut désigner:

 Village du district de Revúca, Voir Rákoš
 Village du district de Košice-okolie, Voir Rákoš